Масегосо-де-Тахунья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 17,41 км². Население — 97 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары